Соревнования по акробатике во фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 17 февраля в экстрим-парке Роза Хутор.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине второй раз подряд стал белорус, если в 2010 году в Ванкувере это был Алексей Гришин, то в Сочи им стал Антон Кушнир. В третьем финале он выполнил невероятно сложный прыжок – тройное сальто с пятью винтами (коэффициент сложности 5,000) – и получил за него рекордные 134,50 балла.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 1

Квалификация 2

Финал 1

Финал 2

Финал 3

Ссылки 
 Результаты